Venäläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ilja Venäläinen (né en 1980), joueur finlandais de football
Kati Venäläinen (né en 1975), fondeuse finlandaise
 (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1944), joueur d'échecs finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois